Erstmals in der Geschichte wurde ein Triathlon der Frauen bei den Olympischen Spielen 2000 in Sydney ausgetragen. Der Wettkampf fand am 17. September 2000 statt. Es war zugleich der erste Triathlon, der bei Olympischen Spielen überhaupt ausgetragen wurde.

Der Start, das Ziel sowie die Wechselzone befanden sich vor dem Sydney Opera House, wo eine große temporäre Tribüne errichtet worden war. Nach 1,5 Kilometer Schwimmen im Port Jackson folgte der Wechsel auf das Rad. Mit diesem mussten die Athleten sechs Runden auf einem Rundkurs durch das Sydney Central Business District und die Royal Botanic Gardens fahren. Zum Abschluss mussten die Athleten einen 10-km-Lauf zurücklegen, welcher ebenfalls durch das Sydney Central Business District und die Royal Botanic Gardens führte.

Wettkampfverlauf 

Bei der Olympischen Premiere gingen insgesamt 48 Athletinnen aus 24 Nationen an den Start. Acht Athletinnen mussten den Wettkampf vorzeitig beenden. In der Innenstadt von Sydney sowie am Hafen verfolgten 100.000 Zuschauer den Wettkampf entlang der Strecke. Als Favoritin auf den Olympiasieg galt die Australierin Michellie Jones. Nach dem Schwimmen lag Jones jedoch nur auf dem achten Rang, während mit einem Vorsprung von circa 40 Sekunden die US-Amerikanerin Sheila Taormina als Erste auf das Rad wechselte. Nach sechs Radrunden übernahm die amtierende deutsche Meisterin Joelle Franzmann die Führung. Franzmann, die Wochen zuvor wegen einer Verletzung an der Wade kein Lauftraining absolvieren konnte, wurde jedoch auf den Laufrunden von einigen Athletinnen überholt und landete am Ende nur auf dem 21. Rang. Auf der Zielgerade kam es zu einem Duell zwischen der Schweizerin Brigitte McMahon und Michellie Jones, welches die Schweizerin gewann und somit erste Olympiasiegerin im Triathlon wurde.

Ergebnisse 

 Es gab keine Startnummer 13
 Die Gesamtzeit beinhaltet auch die Wechselzeiten,

Weblinks 

 Ergebnisse

Einzelnachweise 

Frauen